Узбой — назва сухих річищ і руслоподібних видовжених знижень у рівнинних пустелях Середньої Азії.
Узбой — колись річка, а зараз річище від озера Сарикамиш до Каспійського моря.